Pioneer Park – parco cittadino di Fairbanks (Alaska)
 Pioneer Park – parco cittadino di San Francisco (California)
 Pioneer Park – stadio di Tusculum (Tennessee)